Eitzing ist der Ortsname von
 Eitzing, Gemeinde im Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Eitzing (Rattenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Rattenkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Eitzing (Stephanskirchen), Ortsteil der Gemeinde Stephanskirchen, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Eitzing (Gemeinde St. Martin-Karlsbach), Ortsteil von St. Martin-Karlsbach, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Eitzing (Gemeinde Ampflwang), Ortschaft von Ampflwang im Hausruckwald, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Eitzing (Gemeinde Höhnhart), Ortschaft von Höhnhart, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich

Eitzing ist der Name folgender Personen:
 Elisabeth von Eitzing (1397–1466), österreichische Adlige

Siehe auch:
 Eizing
 Eyczing
 Eyczinger